WCG est un sigle qui peut signifier :
 World Community Grid, un projet philanthropique de calcul distribué ;
 World Cyber Games, un événement de sport électronique ;
 Jeux mondiaux des sports de combat (), compétition sportive internationale de sports de combat et d'arts martiaux organisée par le groupe SportAccord.